Savez nezavisnih socijaldemokrata, een politieke partij in de Servische Republiek
 Girls' Generation (Sonyeo sidae), een Zuid-Koreaanse meidengroep